Mark Patrick Sweeney (né le  à Framingham, Massachusetts) est un joueur américain de baseball qui joue avec les Dodgers de Los Angeles en Ligue majeure de baseball.

Biographie

Statistiques de joueur

Notes

Liens externes 
 
 
 

Joueur américain de baseball
Joueur des Cardinals de Saint-Louis
Joueur des Padres de San Diego
Joueur des Reds de Cincinnati
Joueur des Brewers de Milwaukee
Joueur des Rockies du Colorado
Joueur des Giants de San Francisco
Joueur des Dodgers de Los Angeles
Naissance en octobre 1969
Naissance à Framingham